14. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Helsinkach, w Finlandii, w dniach 26–27 lutego 1983. Zawody rozegrano na sztucznym torze Oulunkylä. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Pierwsze miejsce zajęli: reprezentantka NRD Karin Enke oraz Japończyk Akira Kuroiwa.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 33 łyżwiarki (31 sklasyfikowanych) i 33 łyżwiarzy (31 sklasyfikowanych) z 19 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1983 w sportach zimowych
1983 w Finlandii
Łyżwiarstwo szybkie w Finlandii
Sport w Helsinkach